Dongola (Ilinóis) — Localidade dos Estados Unidos
 Velha Dongola — antiga capital do Reino de Macúria
 Dongola (Sudão) — localidade do Sudão